Baronowie Badlesmere 1. kreacji (parostwo Anglii)
1309–1322: Bartholomew de Badlesmere, 1. baron Badlesmere
1322–1338: Gilles de Badlesmere, 2. baron Badlesmere

Badlesmere, Baron